Пекінський договір (1860) — мирний договір між династією Цін та коаліцією Великої Британії та Франції, що закінчив Другу опіумну війну.
 Пекінський договір (1860) — російсько-цінський договір, що передавав Примор'я Росії.
 Пекінський договір (1898) — російсько-цінський договір, за яким Росія отримувала в оренду Далянь і Люйшунь.
 Пекінський договір (1925) — радянсько-японська угода.